Mova (Demarcación administrativa), Ente territorial;
 Mova (Centro de Innovación del Maestro), Infraestructura académica;